Your Song (Elton John), een lied uit 1970 van de Engelse zanger Elton John
 Your Song (Rita Ora), een lied uit 2017 van de Engelse zangeres Rita Ora